

Patronyme

 Nicolas Bonnart (1637-1718),  graveur, éditeur et marchand d'estampes français ;
 Henri Bonnart (1642-1711),  peintre, graveur, éditeur et marchand d'estampes français ;
 Robert Bonnart (1652-1733),  peintre et graveur français ;
 Jean-Baptiste Bonnart (1654-av. 1734),  peintre et graveur français ;
 Robert-François Bonnart (1683-1771),  peintre français ;
 Laurent Bonnart (1979-), footballeur français.